Tjarks ist der Familienname folgender Personen:

 Anjes Tjarks (* 1981), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen Hamburg)
 Daniel Tjarks (* 1994), deutscher Rapmusiker
 Marita Tjarks-Sobhani (* 1948), deutsche Professorin für technische Redaktion an der Hochschule für Angewandte Sprachen München

Siehe auch:
 Tiarks